Goebbels bzw. Göbbels ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Goebbels (1895–1947), deutscher Manager und SA-Oberführer
 Hans Göbbels (1936–2018), deutscher Fußballspieler
 Heiner Goebbels (* 1952), deutscher Komponist, Musiker, Dramatiker, Soziologe
 Hubert Göbbels (1835–1874), deutscher Architekt
 Joseph Goebbels (1897–1945), nationalsozialistischer deutscher Politiker
 Magda Goebbels (1901–1945), Ehefrau von Joseph Goebbels
 Matthias Goebbels (1836–1911), deutscher Theologe und Kirchenmaler
 Petrus Gobbels (1782–1856), niederländischer Maler
 Robert Goebbels (* 1944), luxemburgischer Politiker

Sonstiges:
 Goebbels, Stück von Oliver Reese über Joseph Goebbels; siehe Goebbels (Theaterstück)

Siehe auch:
 Goebels
 Göbels